Chauhan steht für:
 Chauhan-Dynastie, Rajputen-Dynastie in Nordwestindien

Chauhan ist der Familienname folgender Personen:
 Shivraj Singh Chauhan (* 1959), indischer Politiker
 Sunidhi Chauhan (* 1983), indische Playbacksängerin